Yangi-shahr kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shache (ort i Kina), Xinjiang, 
 Aksu, häradshuvudort, Xinjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar